Um pin é um objeto pequeno, um Button, geralmente feito de metal ou plástico, com um pino na parte de trás, apresentado como um prêmio de realização ou uma marca de apreciação. Eles são usados ​​em roupas, como casacos, camisas ou bonés.

Os pins costumam ter uma imagem ou palavras, ou ambos, descrevendo a razão para o prêmio.
Por exemplo, existe uma série de pins que é oferecido pelo Governo Federal dos Estados Unidos a todos os civis elegíveis, que é o Pilot Proficiency Award Program. Pins são comumente dado aos participantes de esportes da juventude como um método para reforçar o excelente jogo e desportividade. Existem muitas empresas que fornecem Pin de Premiações Esportivas.
Pins geralmente podem ser banhados em ouro (natural ou clássico), prata (natural ou clássico), níquel e níquel preto ou cobre (natural ou clássico).

Durante o processo de fabricação dos pins, estes podem ser coloridos com tintas de esmalte e, em seguida, coberto com uma fina camada de epóxi para proteger estas cores.

Ver também 
Button

Prêmios
Corpos físicos